Gotaine-Irabarne (en francès i oficialment Gotein-Libarrenx) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Maule-Lextarre al nord, Garindaine al nord-oest, Arrokiaga a l'est, Idauze-Mendi i Urdiñarbe a l'oest, i Mendikota al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa